Pull&Bear  —  испанский магазин одежды и аксессуаров, основанный в Нароне, Галисия в 1986 году под именем New Wear, S.A. В сентябре 2011 года компания начала продажу и через интернет-магазин.

Концепция и стиль 
Бренд фокусируется на повседневной одежде и аксессуарах для молодых людей в стиле уличной моды по доступным ценам.
 В настоящее время Pull&Bear завоёвывает рынки по всему миру, это оказывает большое влияние на модную философию этого бренда, которая направлена на объединение творчества и качественный дизайн. Бренд всегда старается максимально отвечать требованиям рынка.
 Новые линии продукции в магазинах разнообразили ассортимент бренда. На тенденции бренда оказывают влияние такие сферы жизни, как музыка, видеоигры, современная техника и др., которые отражаются в стиле одежды. В 1998 году Pull&Bear представил «XDYE» линию, это спортивная линия одежды с элементами hi-tech, связанная с иконами молодёжной культуры 21 века.
 Коллекции бренда сочетают спортивную одежду с одеждой в стиле casual.
 В 2011 году бренд Pull&Bear представил свой онлайн-магазин.

Магазины 
Количество магазинов Pull&Bear в каждой стране.:

 В марте 2022 года Inditex временно приостановил деятельность бренда Pull & Bear в России из-за санкций.

Примечания 

Компании Испании
Торговые сети
Производители одежды и обуви

Ссылки 
 Официальный сайт Pull&Bear

Производители одежды и обуви Испании
Inditex